Let It Rain (álbum), da cantora Tracy Chapman
"Let It Rain" (canção), gravada por Eliza Doolittle
Let It Rain (filme), filme mudo (1927) com Douglas MacLean e Shirley Mason

Desambiguações de música